Tunberht est un nom anglo-saxon porté par plusieurs individus.

 Tunberht est évêque de Hexham de 681 à 684.
 Tunberht est évêque de Lichfield entre 843 et 862.
 Tunberht est évêque de Winchester entre 871 et 879.

Anthroponyme anglo-saxon